Forkortelsen ARA har flere betydninger:
 Academic Research Alliance – en international organisation oprettet for at fremme studerendes interesse i videnskabelige aktiviteter.
 Absolut Risikoaversion – (engelsk: Absolute Risk Aversion), begreb anvendt inden for økonomi og nytteteori
 Agricultural Relief Act – et hjælpeprogram under New Deal i USA
 Amateur Rowing Association – sammenslutning for roere i UK
 Roklubben ARA – Arbejdernes Roklub Aarhus.
 ARA (skibsfart) – bruges indenfor skibsfarten for byerne Amsterdam, Rotterdam og Antwerpen.
 Ant-based Routing Algorithm for Mobile Ad-Hoc Networks – trådløst network, router protokol.
 Anti-Racist Action – netværk for anti-racister.
 AppleTalk Remote Access – EDB, Apple kommunikationsprotokol.
 Armada de la República Argentina – ARA, den argentinske flåde.
 Arabisk (sprog) – ISO 639-2 sprogkode

Se også
 Ara – en papegøjeslægt.
 Ara (by) – Ara, by i Indien.